Изабелла Анна Миколайчак, известная как Изабелла Мико (; род. 21 января 1981, Лодзь) — польская актриса, модель, певица и продюсер.

Биография 
Родилась в семье актёров. Выросла в Варшаве, где обучалась в Национальной балетной школе. В 15 лет переехала с матерью в Нью-Йорк по приглашению американского хореографа. После травмы в 1997 году карьера балерины прервалась. В 2000 году снялась в своей первой роли в американском фильме «Бар „Гадкий койот“», а в 2001 году получила главную роль в фильме «Ночь вампиров». Снялась в трёх эпизодах телевизионного сериала «Дедвуд» (2005), а также в музыкальных видео The Killers — «Mr. Brightside» (2004), The Killers — «Miss Atomic Bomb» (2012), Billy Idol — «Can’t Break Me Down» (2014).

По версии журнала Maxim Мико заняла 48 место в топ-листе Hot 100 Women Of the Year 2001 года.

Фильмография

Музыкальная карьера 
В 2006 году написала и исполнила песню под названием «I Can’t Ignore» к фильму «Дом Ашеров», в котором исполнила одну из главных ролей. А в 2009 году — песню «In Between Your Breaths and Your Words» к фильму «Люби и танцуй».

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Польши